Тарасов, Евгений Васильевич (1929—2011) — профессор, заведующий кафедрой МАИ.
 Тарасов, Евгений Викторович (род. 1974) — советский и российский хоккеист.
 
 Тарасов, Евгений Петрович (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Тарасов, Евгений Сергеевич (род. 1985) — казахстанский футболист.
 Тарасов, Евгений Фёдорович (род. 1935) — советский, российский психолингвист, филолог.
 Тарасов, Евгений Юрьевич (род. 1975) — российский хоккеист.